Zum Mopedausweis 
 im Allgemeinen nach EU-Recht siehe Führerschein (EU-Recht)#Führerscheinklassen
 zu Bestimmungen in Österreich siehe Führerschein und Lenkerberechtigung (Österreich)#Mopedausweis